Baureihe 54 steht für:

 Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'C der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 54.0: Preußische G 5.1
 Baureihe 54.0II: BBÖ 60, PKP-Baureihe Ti12, PKP-Baureihe Ti16, JDŽ 131
 Baureihe 54.1: BBÖ 260, PKP-Baureihe Ti11, ČSD-Baureihe 333.1
 Baureihe 54.2–3: Preußische G 5.2
 Baureihe 54.2–3II: BBÖ 360
 Baureihe 54.4: BBÖ 460
 Baureihe 54.5: ČSD-Baureihe 344.3
 Baureihe 54.6: Preußische G 5.3 
 Baureihe 54.6II: PKP-Baureihe Ti1, PKP-Baureihe Ti3, JDŽ 128
 Baureihe 54.7: PKP-Baureihe Ti2
 Baureihe 54.8–10: Preußische G 5.4 
 Baureihe 54.10: Preußische G 5.5
 Baureihe 54.11–12: Preußische G 5.4 (PKP Ti4, LG 5.4, LG P 5.2, LG P 5.4)
 Baureihe 54.12: Mecklenburgische G 5.4
 Baureihe 54.13: Bayerische C VI
 Baureihe 54.14: Bayerisch G 3/4 N
 Baureihe 54.15–17: Bayerische G 3/4 H